

Медьма — річка в Удмуртії, ліва притока Пизепа
 Медьма — присілок, Гиїнське сільське поселення, Кезький район, Удмуртія
 Медьма — присілок, Поломське сільське поселення, Кезький район, Удмуртія